We Mean Business — седьмой студийный альбом американского хип-хоп дуэта EPMD, выпущенный 9 декабря 2008 года на собственном лейбле группы, EP Records. В интернете альбом стал доступен ещё раньше, 23 октября 2008 года.

Альбом был спродюсирован самими участниками группы, а также Ty Fyffe, JFK, Marc Berto, DJ Honda и  9th Wonder. В записи альбома приняли участие Raekwon, Havoc, KRS-One, Redman, Method Man, Teddy Riley, Skyzoo, Keith Murray, Tre и Vic. D

We Mean Business достиг 42 места в чарте Top R&B/Hip Hop Albums и 13 места в чарте Top Rap Albums в американском журнале Billboard. Было выпущено три сингла на песни из альбома: «Blow! Listen Up», «Listen Up» и «Run It Remix».

DJ Scratch не принял участия в записи этого альбома, поскольку он покинул группу из-за проблем с распределением финансов в группе. По его словам, «Эрик не хочет делить деньги на три части» и сам диджей «зарабатывает больше денег самостоятельно, чем с EPMD». Скретч также заявил, что даже с его участием результат продаж альбома был бы таким же, поскольку «группа долго не выпускала новых альбомов, настали другие времена и эпоха изменилась».

Приём критиков 

Allmusic присвоил альбому три с половиной звезды из пяти, добавив «We Mean Business полностью соответствует холодному, жёсткому и фанки звучанию EPMD 90-х годов». Hip Hop Album Reviews дал альбому четыре звезды из пяти, добавив «EPMD доказывает, что они всё ещё могут быть старой школой в новой школьной рэп-игре».

Список композиций

Участники записи 

Эрик Сёрмон – вокал, музыкальный продюсер, автор песен, исполнительный продюсер
Пэрриш Смит – вокал, музыкальный продюсер, автор песен, исполнительный продюсер
DJ 4our 5ive a.k.a K-La Boss – диджей (скретч) («What You Talkin'», «Roc-Da-Spot», «Bac Stabbers», «Jane»)
Raekwon – вокал («Puttin' Work In»)
Havoc – вокал («What You Talkin'»)
KRS-One – вокал («Run It»)
Redman – вокал («Yo»)
Method Man – вокал («Never Defeat 'Em»)
Teddy Riley – вокал («Listen Up»)
Skyzoo – вокал («Left 4 Dead»)
Keith Murray – вокал («They Tell Me»)
Tre – вокал («Actin' Up»)
Vic. D – вокал («Actin' Up»)
Грег Вон – мастеринг
Тедди Ли – фотограф
Родини «Улица Пикассо» Алмонаси – дизайнер (обложка альбома)

Чарты

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 We Mean Business  на сайте Discogs
 We Mean Business  на сайте RapGenius
 

Альбомы EPMD
Альбомы 2008 года